Cet article recense les drapeaux des pays indépendants en fonction de leurs proportions.

Liste

États reconnus par l'Organisation des Nations unies 
La liste suivante comprend les drapeaux actuels (en 2017) des pays indépendants considérés comme membres (193 pays) et non-membres (Vatican et Palestine) par l'Organisation des Nations unies, ainsi que deux membres à part entière de plusieurs agences spécialisées de l'ONU (îles Cook et Niue).

Les proportions sont données sous la forme « xx:yy », où « xx » et « yy » représentent les longueurs de la hauteur et de la largeur du drapeau. Les rapports sont approximés à la quatrième décimale.

États dont la souveraineté est contestée 
Cette liste comprend les pays reconnus par au moins un État membre de l'ONU sans être reconnus par l'ONU (6 pays), ainsi que 5 pays non reconnus mais indépendants de facto.

Autres drapeaux nationaux 
La liste suivante comprend les drapeaux actuels (en 2017) de régions non-indépendantes, mais éventuellement autonomes.

Annexes

Liens internes 
 Drapeau national
 Galerie des drapeaux des pays du monde
 Plus grands drapeaux du monde
 Liste de drapeaux par nombre de couleurs

Références 

Drapeau national
Liste de drapeaux